9 (getal)
 Het jaar 9 van de gangbare jaartelling
 Het jaar IX van de Franse republikeinse kalender